Some (moeda quirguiz)
Some (moeda usbeque)
Some Girls
Some Hearts
Some Kind of Monster
Some Things
Some Say
Some Friendly
Win Some Lose Some
Some Might Say
Get Some
Some Great Reward
Some Came Running
Some Mother's Son
Some Kind of Bliss
Make Some Noise
Get Some Sleep
Gimme Some More
Gimme Some Water
Some Assembly Required
Some Enchanted Evening
Some Like It Hot

Desambiguação